Lafia – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Lafia –  comune rurale del Mali